

Titres 

 Prophet (bande dessinée)

Pseudonyme 
 Michael Haynes (1957-2017), chanteur de reggae jamaïcain.

Synthétiseurs 
 Prophet 5, synthétiseur analogique de 1978
 Prophet VS,  synthétiseur polyphonique de 1986
 Prophet '08,  synthétiseur analogique polyphonique de 2007

Voir aussi